Lopez kan som auktorsförkortning betyda:

 Ginés Alejandro López González
 Jose Antonio Lopez

Robotskapade auktorsförkortningar